Kanfer ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Kanfer (1925–2002), österreichisch-amerikanischer Psychologe, Psychotherapeut und Sachbuchautor
 Michael Kanfer, Filmtechniker